Pathfinder – amerykański lądownik badający Marsa.
 Pathfinder – symulator amerykańskiego promu kosmicznego.
 Pathfinder Roleplaying Game – gra fabularna oparta na Dungeons&Dragons.
 Pathfinder – polski zespół power metalowy.

Zobacz też 
 Tropiciel (ang. Pathfinder) – film z 2007
 Tropiciel – film z 1987